

Plaatsen 
China
 Chiba (China), een stad in de Chinese provincie Hubei

Japan
 Chiba (prefectuur), een Japanse prefectuur
 Chiba (Japanse stad), de hoofdstad van de Japanse prefectuur Chiba

Overig 
 Chiba (geslacht), een voormalig Japans adellijk geslacht